Anne of Green Gables est le titre original dAnne… la maison aux pignons verts, un roman de Lucy Maud Montgomery, publié en 1908 
 Anne of Green Gables est un film américain réalisé par William Desmond Taylor, sorti en 1919.
 Anne of Green Gables est le titre original de Le Bonheur au bout du chemin, un téléfilm diffusé en 1985.